Double Live — живой концертный двойной альбом американского кантри-певца Гарта Брукса, выпущенный 17 ноября 1998 года и достигший 1-го места в американском хит-параде Billboard 200. Диск стал десятым альбомом певца и седьмым для Брукса чарттоппером в США (где лидировал 5 недель). Состоял из двух дисков лучших хитов, записанных во время концертного тура 1998 года. В дебютную неделю альбом побил рекорд тиража (на то время), принадлежащий ранее диску Vs. (1993) группы Pearl Jam. Диск также стал самым успешным концертным альбомом в США со времени диска Frampton Comes Alive! (1976) Питера Фрэмптона. Альбом сертифицирован RIAA 21-кратно платиновым, став 6-м бестселлером в истории США. По данным Nielsen Soundscan тираж его превысил 10 млн копий. В списке лучших альбомов десятилетия 1990-х годов диск занял 50-е место.

Список композиций

Диск 1 
 «Callin' Baton Rouge» (Dennis Linde) — 2:58
 «Two of a Kind, Workin' on a Full House» (Warren Haynes, Dennis Robbins, Bobby Boyd) — 2:44
 «Shameless» (Billy Joel) — 3:55
 «Papa Loved Mama» (Kim Williams, Garth Brooks) — 2:51
 «The Thunder Rolls (The Long Version)» (Pat Alger, Brooks) — 4:48
 «We Shall Be Free» (Stephanie Davis, Brooks) — 4:43
 «Unanswered Prayers» (Alger, Larry Bastian, Brooks) — 3:41
 «Standing Outside the Fire» (Jenny Yates, Brooks) — 3:43
 «Longneck Bottle» (Rick Carnes, Steve Wariner) — 2:42
 feat. Steve Wariner
 «It’s Your Song» (Pam Wolfe, Benita Hill) — 4:18
 «Much Too Young (To Feel This Damn Old)» (Randy Taylor, Brooks) — 3:12
 «The River» (Victoria Shaw, Brooks) — 3:48
 «Tearin' It Up (And Burnin' It Down)» (Kent Blazy, Williams, Brooks) — 3:56

Диск 2 
 «Ain’t Goin' Down ('Til the Sun Comes Up)» (Williams, Blazy, Brooks) — 4:45
 «Rodeo» (Bastian) — 3:44
 «The Beaches of Cheyenne» (Dan Roberts, Bryan Kennedy, Brooks) — 3:51
 «Two Piña Coladas» (Shawn Camp, Hill, Sandy Mason) — 4:38
 «Wild as the Wind» (Pete Wasner, Charles John Quarto) — 4:13
 feat. Trisha Yearwood
 «To Make You Feel My Love» (Bob Dylan) — 3:17
 «That Summer» (Alger, Sandy Mahl, Brooks) — 4:42
 «American Honky-Tonk Bar Association» (Kennedy, Jim Rushing) — 4:05
 «If Tomorrow Never Comes» (Blazy, Brooks) — 3:44
 «The Fever» (Steven Tyler, Joe Perry, Kennedy, Roberts) — 3:40
 «Friends in Low Places (The Long Version)» (Earl «Bud» Lee, DeWayne Blackwell) — 8:56
 «The Dance» (Tony Arata) — 3:56

Участники записи 

 Гарт Брукс — вокал, акустическая гитара
 Susan Ashton — бэк-вокал
 Bob Bailey — бэк-вокал
 Bruce Bouton — гитара
 Mark Casstevens — акустическая гитара
 Stephanie Davis — акустическая гитара, бэк-вокал
 Ty England — акустическая гитара
 Béla Fleck — банджо
 David Gant — клавишные
 Vicki Hampton — бэк-вокал
 Gordon Kennedy — электрогитара

 John Kinsch — электрогитара
 Chris Leuzinger — электрогитара
 Steve McClure — электрогитара
 Terry McMillan — гармоника
 Debbie Nims — акустическая гитара, бэк-вокал
 Mike Palmer — ударные
 Betsy Smittle — бас-гитара
 Кит Урбан — электрогитара
 Steve Wariner — акустическая гитара, бэк-вокал
 Bobby Wood — клавишные
 Йервуд, Триша — бэк-вокал

Позиции в чартах 
В кантри-чарте Top Country Albums альбом стал 9-м лидером в карьере певца и был № 1 8 недель в декабре 1998 — январе 1999 года.

Чарты

Продажи и сертификации

Чарты десятилетия

Синглы 
Песня «It’s Your Song» была перезаписана в студии и вышла как сингл, достигнув #9 в конце 1998 года. Ещё два трека с альбома попали в эфирные чарты Billboard в 1998 году.

Примечания 

Альбомы Гарта Брукса
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний